Макеевка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Макеевка — село в Атбасарском районе Акмолинской области.
 Макеевка — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Макеевка — село в Нерчинском районе Забайкальского края.
 Макеевка — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Макеевка — посёлок в Чамзинском районе Мордовии.
 Макеевка — деревня в Щёкинском районе Тульской области.

Украина 
 Макеевка — город в Донецкой области.
 Макеевка — село в Белоцерковском районе Киевской области.
 Макеевка — село в Кременском районе Луганской области.
 Макеевка — село в Белопольском районе Сумской области.
 Макеевка — село в Смелянском районе Черкасской области.
 Макеевка — село в Прилукском районе Черниговской области.
 Макеевка — село в Нежинском районе Черниговской области.

См. также 

 Буда-Макеевка
 Верхнемакеевка
 Макеевка-Грузовая
 Макеевка-Пассажирская
 Нижнемакеевский
  (значения)